Rosemond ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Rosemond (1886–1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Clinton Rosemond (1882–1966), US-amerikanischer Schauspieler
 Emily Rosemond (* 1986), australische Radsporttrainerin